Страха нет может означать:
 Страха нет — седьмой студийный альбом российской поп-рок-группы «Звери»
 Страха нет — второй сольный студийный альбом российского хип-хоп исполнителя Никиты Музыченко, более известного под сценическим псевдонимом OFFMi